Ardour – komputerowy program do obróbki dźwięku
 Ardour – nazwa rzeki w południowej Francji